Tox peut faire référence à :

Toponyme

Tox, une commune française située dans le département de la Haute-Corse et la collectivité territoriale de Corse.

Science et technique

Informatique 
Tox, un logiciel libre pair à pair et chiffré de messagerie instantanée, voix sur IP et visioconférence.

Musique 
 T.O.X., un groupe de rap algérien
 Tox, surnom du guitariste français Xavier Géronimi.